Franc Miklošič o Fran Miklošič (1813-1891) – filologo, linguista e accademico sloveno
 Parco Miklošič – parco pubblico di Lubiana, Slovenia
 Strada Miklošič – strada del centro di Lubiana